Karel Urbánek ist der Name folgender Personen:

* Karel Urbánek (Politiker) (* 1941), tschechoslowakischer Politiker (KSČ)
 Karel Urbánek (Fußballspieler) (1972–2007), tschechischer Fußballspieler